Aegis (mythologie), het schild van Zeus.
 Aegis combat system, een systeem voor geleide wapens ontwikkeld door de Amerikaanse marine.
 Aegis (marine), een kruiser uitgerust met het Aegis combat system.
 Aegis (software), een versiebeheerprogramma.
 Aegis, een herendispuut van het Amsterdams Studenten Corps.
 De Aegis, de schoolkrant van het Praedinius Gymnasium in Groningen.
 Aégis, een muziekalbum uit 1998 van de Noorse groep Theatre of Tragedy.
 Aegis Media, een netwerk van mediagerelateerde bedrijven.
 Aegis (onderneming), een commerciële inlichtingendienst  
 Aegis, een Filipijnse rockband die wereldwijd optreedt, ook vaak in Europa